O Clube de Regatas do Flamengo, em 2023, está disputando o Campeonato Carioca e a Taça Guanabara — que como nas últimas edições, será o turno único do Carioca. Já disputou a Copa do Mundo FIFA de Clubes; a Recopa Sul-Americana; e a Supercopa do Brasil, por ser o atual campeão da Copa do Brasil e, ainda disputará, em princípio, mais três competições: a Copa Libertadores da América, a partir da fase de grupos, em função de ser o atual campeão da competição; o Campeonato Brasileiro; e a Copa do Brasil.

A estreia na temporada foi na partida válida pela 5.ª rodada da Taça Guanabara — fase principal do Campeonato Carioca — contra o , em 12 de janeiro. A antecipação aconteceu em função da disputa da Copa do Mundo, marcada pela Federação Internacional de Futebol (FIFA), para o início de fevereiro. O Flamengo venceu a partida por 1–0, com gol de Matheus França.

Na disputa da Supercopa do Brasil — realizada em 28 de janeiro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília — perdeu a partida por 4–3 para o  e foi vice-campeão da competição.

Pela Copa do Mundo de 2022 — disputada nesta temporada em função da Copa do Mundo Catar 2022 — o clube enfrentou o , da Arábia Saudita, e perdeu a partida por 3–2, com dois pênaltis cometidos — Matheuzinho e Gerson, que foi expulso por receber o segundo cartão amarelo. Com isso, o Rubro-Negro disputou o terceiro lugar contra o , do Egito. O primeiro gol foi marcado pelo Gabi, de pênalti. O Al-Ahly virou o placar para 2–1, ainda no primeiro tempo com dois gols de . Com uma nova virada, o Rubro-Negro venceu a partida por 4–2, com dois gols de Pedro e outro de Gabi, novamente de pênalti. Desta forma, o clube ficou com a terceira posição da competição.

Na Recopa Sul-Americana, contra o , do Equador, perdeu a primeira partida, em 21 de fevereiro, por 1–0, com gol de Carabajal. A partida de volta foi no Maracanã, em 28 de fevereiro. Vitória do Rubro-Negro por 1–0, com gol de De Arrascaeta no último lance da partida — o árbitro encerrou o jogo logo após o recomeço após o gol. Como o resultado agregado era de 1–1, os times disputaram a prorrogação, mas sem gols. Na disputa por pênaltis, derrota por 4–5 — o primeiro pênalti perdido exatamente por De Arrascaeta — e o vice-campeonato da competição.

Durante a temporada, disputou 17 partidas, sendo 10 vitórias, dois empates e cinco derrotas, com desempenho de 62,7 por cento. Marcou 32 gols e sofreu 18, ficando com saldo de 14 gols.

O artilheiro da temporada é o atacante Pedro com 11 gols. Seguido por Gabi com nove gols, Fabrício Bruno com três gols e De Arrascaeta e  com dois gols cada. Cinco futebolistas marcaram um gol cada.

Na parte disciplinar, são 59 cartões, sendo três vermelhos — Gerson, Marinho e Matheus Gonçalves — e 56 amarelos: Gabi com cinco cartões, David Luiz, Éverton Ribeiro, Gerson, Pedro e Thiago Maia com quatro cartões cada, Arturo Vidal, Erick, Marinho e Pablo com três cartões cada, dois jogadores com dois cartões cada e nove jogadores com um cartão cada. Na comissão técnica, o auxiliar técnico  possui três cartões amarelos e o treinador Vítor Pereira, um cartão amarelo.

Elenco atual

Entradas

Saídas

Empréstimos

Emprestados 

 Legenda

  – jogadores que retornam de empréstimo

  – jogadores emprestados
|}

Fatos marcantes

Transferências

Entradas

Ayrton Lucas 

 Compra em definitivo
Em 16 de dezembro de 2022, o Flamengo anunciou que chegou a um acordo com o  para aquisição, em definitivo, do lateral-esquerdo Ayrton Lucas. O valor da transação será de sete milhões de euros (cerca de 39,6 milhões de reais) parcelados com conclusão, em 2025. O contrato de empréstimo se encerrou, em 31 de dezembro de 2022, e, o novo contrato, tem vigência a partir de 1 de janeiro, com término no final de 2027.

Gerson 

 Acordo
Em 31 de dezembro de 2022, o clube anunciou o acerto com o  sobre o volante Gerson. Os clubes estão formalizando o acordo com a troca de documentos para assinatura do contrato por cinco temporadas. A compra dos 80 por cento dos direitos do atleta que pertencem ao clube francês será por 15 milhões de euros fixos (cerca de 85 milhões de reais) mais um milhão de euros (cerca de 5,6 milhões de reais) por bônus em caso de cumprimento de metas. Porém, os franceses ainda devem 6,5 milhões de euros (cerca de 36,5 milhões de reais) pela compra, em 2021, então o Rubro-Negro pagará 8,5 milhões de euros (cerca de 45 milhões de reais) de forma parcelada.

 Desembarque no Rio de Janeiro
O atleta desembarcou no Aeroporto do Galeão, no início da noite de 1 de janeiro. O "Coringa" chegou de volta ao Rio de Janeiro para finalizar os últimos detalhes do retorno ao Flamengo. O futebolista usará a camisa 20, já que o clube optou não mudar a numeração de Thiago Maia, atual "dono" da camisa 8 — antigo número usado por Gerson — que disse não se incomodar em ceder o número ao reforço do Rubro-Negro.

 Anúncio
Em 3 de janeiro, o Flamengo anunciou oficialmente o primeiro reforço da temporada: o "Coringa". O atleta assinou contrato até o final da temporada de 2027. O valor da transação será em torno de 91,5 milhões de reais (16 milhões de euros) pelos 80 por cento de direitos do Olympique de Marseille, sendo 15 milhões de euros fixos e mais um milhão de euros por bônus. Como os franceses ainda devem 6,5 milhões de euros, o valor a ser pago pelo Rubro-Negro será de 8,5 milhões de euros, parcelados.

 BID
Em 12 de janeiro, o nome do atleta foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Desta forma, Gerson está apto a jogar e poderá fazer sua reestreia pelo Rubro-Negro.

Agustín Rossi 
 Pré-contrato
Em 9 de janeiro, o Flamengo anunciou que assinou um pré-contrato com o goleiro Agustín Rossi, do , da Argentina. O futebolista está nos últimos seis meses de vínculo com o clube argentino e, portanto, já poderia assinar um pré-contrato com outro clube. O vínculo com o Rubro-Negro será até o final de 2027. O dirigentes Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e Bruno Spindel, diretor executivo, estiveram em Buenos Aires para tentar uma liberação antes do término do contrato, em julho de 2023, com o clube xeneize, mas não obtiveram sucesso. Juan Román Riquelme, diretor do Boca, ignorou as mensagens recebidas dos dirigentes rubro-negros. Ele alegou que estava de férias e não iria receber os enviados do clube carioca. Como não conseguiram o contato, os dirigentes firmaram o pré-contrato com o atleta.

 Possível empréstimo ao Al-Nassr
O Boca Juniors, que tem o vínculo de Rossi até junho deste ano, acenou com a possibilidade de empréstimo do goleiro para o , da Arábia Saudita — atual clube de Cristiano Ronaldo. Os jornais argentinos repercutiram a notícia e o treinador da equipe argentina, Hugo Ibarra, afirmou, em entrevista coletiva, que o goleiro não jogaria mais pelo clube.

Mesmo com o empréstimo, o goleiro, que já atuou pelo Boca Juniors nesta temporada, ainda poderá jogar pelo Flamengo, dentro do limite da FIFA de três clubes diferentes a cada temporada. A restrição de transferências, em uma mesma temporada, foi imposta pela FIFA, em 2020.

 Empréstimo ao Al-Nassr
Em 23 de janeiro, o Al-Nassr anunciou o empréstimo, junto ao Boca Juniors, do goleiro. O empréstimo acontecerá até 30 de junho, ou seja, durante o período de vigência do contrato do atleta com o clube argentino. A operação envolveu um milhão de dólares (cerca de  5,2 milhões de reais) para o Boca. O clube saudita buscava um reforço internacional para o gol, já que o goleiro da equipe, David Ospina, está lesionado e os demais arqueiros são árabes.

Saídas

Hugo Souza 
 Anúncio

O Flamengo vendeu o goleiro Hugo Souza para o , do Japão. O valor a ser pago seria de 1,3 milhão de dólares por 50 por cento dos direitos econômicos do futebolista e o Rubro-Negro manterá os demais 50 por cento do atleta. O contrato seria de três anos e estava previsto para ser assinado em 12 de janeiro. A data da viagem para o país asiático ainda será definida.

 Desistência
Mesmo após o acerto entre os clubes e ter aceitado a proposta, o goleiro Hugo Souza repensou a transferência para o clube japonês. A desistência, segundo o atleta, foi motivada por problemas pessoais e questões familiares, mas ainda não é definitiva, ou seja, o futebolista poderá decidir se transferir para o Vissel Kobe. Por enquanto, o atleta ficará no Rubro-Negro, mas não participou da disputa da partida contra a , em 15 de janeiro, no Maracanã.

João Gomes 
 Anúncio
Em 26 de janeiro, o Flamengo anunciou a concretização da venda do volante João Gomes para o , da Inglaterra. O valor da venda do futebolista será de 18,7 milhões de euros — cerca de 103,2 milhões de reais, pela cotação atual — por cinco anos de contrato. A ainda uma cláusula de metas no valor de 1,5 milhões de euros e o Rubro-Negro mantém 10 por cento em futuras vendas. O impasse da venda — que envolveu também o , da França — já durava cerca de duas semanas, mas o atleta não quis aceitar a proposta do clube francês, que envolvia um valor maior de venda, e insistiu na transferência para o clube inglês, mesmo com a visita de John Textor — maior acionista do Lyon e, atual dono do /SAF, entre outros — ao Ninho do Urubu e um valor maior de salário. O sonhe de disputar a Premier League pesou na decisão do volante.

 Anúncio da conclusão
Em 30 de janeiro, o Flamengo anunciou que a operação de venda de João Gomes foi concluída. O clube Wolverhampton, através das redes sociais oficiais, também anunciou a chegada do volante. O atleta nem viajou com a delegação para Brasília, para a disputa da Supercopa do Brasil. Só esta negociação envolvendo o futebolista, já quase atingiu o dobro da projeção de receita com negociações de atletas nesta temporada — o valor era de 61,4 milhões de reais e a a transação do futebolista foi de cerca de 103,2 milhões.

 Equívoco no pagamento
Em 3 de março, o clube identificou um equívoco — somente após quatro dias — no pagamento ao atleta. A transferência do valor de 1.897.200,00 reais — relativo aos 340 mil euros da parte que cabe à João Gomes na transação de venda — foi para outro João Victor Gomes da Silva — com CPF diferente — e não para o futebolista vendido ao Wolverhampton. Com a "descoberta" do erro, o Flamengo acionou a Justiça Federal para bloquear e reaver o dinheiro. A juíza Geraldine Vital, em 4 de março, determinou o bloqueio do valor, em decisão favorável ao clube. A juíza ressaltou, na decisão, que o engano do Flamengo, e não do banco, não autoriza que o homônimo João Gomes fique com o dinheiro.

Renovação de contratos

Pedro 

Em 25 de janeiro, o Flamengo anunciou a renovação do contrato do atacante Pedro até dezembro de 2027. O contrato anterior era válido até 2025, mas o Rubro-Negro antecipou a renovação. O principal objetivo foi aumentar a multa rescisória — que era de 60 milhões de euros ou cerca de 333 milhões de reais — e evitar possíveis investidas de outros clubes sobre o atleta. A nova multa não foi divulgada.

Leo Pereira 
O Flamengo informou, em 27 de janeiro, que renovou o vínculo do zagueiro Leo Pereira. O novo contrato será válido até o final da temporada de 2027. As tratativas da renovação já aconteciam há algumas semanas e, claro, rendeu uma valorização para o futebolista, que está no clube desde 2020. O atleta recebeu, no meio da temporada passada, uma proposta do , do México, mas o Rubro-Negro optou por não negociar o zagueiro.

Matheus França 
Em 24 de fevereiro, o Flamengo anunciou a renovação do contrato do meia-atacante Matheus França. O novo contrato é valido até dezembro de 2027 e tem multa rescisória de 200 milhões de euros — equivalente a 1,08 bilhão de reais. Também haverá um aumento significativo de salário, mas não divulgado. O Rubro-Negro vem recebendo propostas de clubes europeus — como o , da Alemanha, e o , da Inglaterra, que fez três propostas, sendo a última de 20 milhões de euros — todas recusadas.

Fim de contratos

Competições

Copa do Mundo 
 Definição da sede e do período
A indefinição sobre a sede da Copa do Mundo de Clubes de 2022 terminou durante a disputa da Copa do Mundo do Catar 2022. A competição acontecerá no formato "tradicional", ainda com sete clubes — os seis campeões das competições principais de cada Confederação e um do país-sede. A disputa será realizada no Marrocos, entre 1 a 11 de fevereiro de 2023.

 Participantes
Participarão Flamengo (CONMEBOL),  (UEFA),  (AFC),  (CAF),  (CONCACAF),  (OFC) e  — mesmo do Egito, representará o país-sede.

O Wydad Casablanca é campeão nacional marroquino e campeão da Liga dos Campeões da CAF de 2021–22 e, por isso, será o representante da CAF. Por outro lado, a vaga do país-sede foi repassada — conforme as regras da competição — para o vice-campeão da Liga, Al-Ahly, do Egito, já que a disputa não podem incluir duas equipes do mesmo país.

A vaga da AFC também não estaria definida — a definição do campeão da Liga dos Campeões da AFC de 2022 só deverá acontecer entre março e abril — para a disputa do Mundial e, portanto, o clube representante será indicado pela AFC. Em 23 de dezembro, o Comitê de Competições da entidade, definiu o , da Arábia Saudita, representante da AFC, por ser o campeão da Liga dos Campeões da AFC de 2021 e disputará o seu terceiro Mundial em quatro anos. O clube enfrentou o Flamengo, na edição do Mundial de 2019 e foi eliminado, após a derrota por 3–1.

 Número de jogadores
A Federação Internacional de Futebol (FIFA) — responsável pela organização da competição — manteve o número de 23 jogadores inscritos para a edição de 2022. Existia a possibilidade de um aumento no número de inscritos para 26, como aconteceu na Copa do Mundo do Catar 2022. Os clubes deverão enviar, no início de janeiro, a lista provisória com, no mínimo, 24 jogadores e, no máximo, 35. A lista definitiva, deverá ser enviada, até 25 de janeiro — uma semana antes do início da Competição — com 23 nomes. A janela de transferências, no Brasil, só abrirá em 10 de janeiro, mas como aconteceu na edição anterior com o , a FIFA abrirá uma exceção para o Flamengo, que poderá inscrever atletas contratados até o prazo final da lista definitiva.

 Anúncio do sorteio
Em 4 de janeiro de 2023, a FIFA anunciou que o sorteio das partidas acontecerá, em 13 de janeiro de 2023, no Mohammed VI Football Academy, em Rabat, no Marrocos, país onde será realizada a competição.

 Sorteio, sedes e horários
Em 13 de janeiro, a FIFA realizou o sorteio da ordem dos jogos e informou as sedes e horários das partidas. O Flamengo enfrentará o vencedor do "jogo 3" — entre Wydad Casablanca e Al-Hilal — em 7 de fevereiro, às 20:00 horas (horário local), no estádio Ibn Batouta, em Tânger. Caso vença, a final será em 11 de fevereiro, no estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat. Caso perca a primeira partida, disputará o terceiro lugar, também no local da final, mas às 16:30 horas (horário local).

 Logística
Em 14 de janeiro, o Flamengo definiu o local dos treinamentos e hospedagem no Marrocos, para a disputa da competição. A delegação ficará hospedada no Vichy Célestins SPA Hotel Casablanca, entre Rabat e Casablanca. Pela privacidade, o clube fechou o local, que fica isolado e à beira-mar. O hotel fica a 20 minutos do centro de treinamento do , adversário local do Wydad Casablanca — um dos possíveis adversários do Rubro-Negro. Os treinamentos acontecerão entre 3 e 6 de fevereiro.

O deslocamento para o estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat — palco da disputa do terceiro lugar e da final — também é de apenas 20 minutos. Outro fator importante é que o local da concentração estará equidistante de dois aeroportos: Maomé V (Casablanca) e Rabat-Salé (Rabat), facilitando o deslocamento.

A delegação deixará Rabat e seguirá para Tânger no dia anterior a partida semifinal e voltará para a capital marroquina logo após a disputa da partida e permanecerá até 11 de fevereiro. Da mesma forma, os jogadores e o staff retornarão ao Rio de Janeiro logo após a segunda partida (disputa do terceiro lugar ou a final) e chegarão no domingo, 12 de fevereiro, no Brasil.

 Prêmio da CONMEBOL
Em 16 de janeiro, a CONMEBOL anunciou que concederá um prêmio extra de cinco mil dólares (cerca de 25,5 milhões de reais) para o Flamengo — campeão da Copa Libertadores da América — caso ele conquiste o título da Copa do Mundo.

 Explicações das decisões do VAR
O International Football Association Board (IFAB) anunciou que, durante o Mundial, as explicações do árbitro principal sobre as decisões relacionadas ao árbitro assistente de vídeo (VAR) serão transmitidas no som ambiente dos estádios e nas transmissões, como já acontece, por exemplo, na National Football League (NFL), a liga de futebol americano dos Estados Unidos. O novo formato irá estrear na competição, mas os testes acontecerão até, em princípio, a edição deste ano da Copa do Mundo de Futebol Feminino.

 Pré-lista
O Flamengo já enviou a pré-lista com os 35 atletas para a disputa da competição. O nome do volante João Gomes ainda consta da lista, mesmo com as negociações de uma possível venda do futebolista em andamento com o , da Inglaterra e com o , da França. A lista definitiva com os 23 nomes será enviada, em 5 de fevereiro, apenas dois dias antes da estreia.

 Equipe mais cara da história
Pela segunda vez na história do clube — e primeira com organização da FIFA — o Flamengo buscará o título mundial e fará isso com o elenco mais caro já montado por um clube brasileiro para a competição. As estimas são que o clube investiu 124,6 milhões de euros — cerca de 690,7 milhões de reais — na compra dos direitos econômicos dos atletas considerados titulares. O recorde anterior também pertencia ao Flamengo, que fechou a temporada 2022 — com a conquista da Copa Libertadores — com um elenco de 103,5 milhões de euros, algo em torno de 574 milhões de reais. Só que o acréscimo dos atletas Gérson e Ayrton Lucas, adicionou 22 milhões de euros ou 122,4 milhões de reais na "conta". O "poderio" do clube rubro-negro, neste momento, é tão fora da curva, que os três primeiros do ranking de maiores transferências do futebol brasileiro são do clube: Gabi, Gérson e De Arrascaeta. Éverton Cebolinha, o sexto neste ranking, e Pedro, o sétimo, também fazem parte do elenco.

 Lista dos 31 relacionados
Em 2 de fevereiro, o Flamengo divulgou a lista com os 31 jogadores relacionados para a disputa da competição. Os dois atletas no Departamento médico — Bruno Henrique e Victor Hugo — estão na lista mesmo sem condições de jogo. São eles:

 Ayrton Lucas
 Bruno Henrique ()
 Cleiton
 David Luiz
 De Arrascaeta
 Erick
 Éverton Ribeiro
 Everton Cebolinha
 Fabrício Bruno
 Filipe Luís
 Guillermo Varela
 Gabi
 Gerson
 Hugo Souza
 Igor Jesus
 Leo Pereira
 Marinho
 Mateusão
 Matheus Cunha
 Matheus França
 Matheuzinho
 Pablo
 Pedro
 Petterson
 Rodrigo Caio
 Santos
 Thiago Maia
 Victor Hugo ()
 Vidal 
 Werton
 Wesley

 Lista dos 23 inscritos
O Flamengo divulgou, em 5 de fevereiro, a lista com os 23 jogadores inscritos na competição. Dos 31 jogadores que viajaram com a deleção, oito deles ficaram de fora da lista final: Cleiton, Igor Jesus, Mateusão, Petterson, Werton, Wesley, Bruno Henrique e Victor Hugo — estes dois últimos em recuperação de lesão. Sem surpresas — Rodrigo Caio era uma das possíveis dúvidas, já que voltou a pouco de uma lesão — a lista final ficou com:

 Goleiros
 Santos
 Matheus Cunha
 Hugo Souza
 Laterais-direito
 Guillermo Varela
 Matheuzinho

 Zagueiros
 Rodrigo Caio
 Leo Pereira
 Fabrício Bruno
 Pablo
 David Luiz
 Laterais-esquerdo
 Ayrton Lucas
 Filipe Luís

 Volantes
 Erick
 Vidal 
 Gerson
 Thiago Maia
 Meias
 Éverton Ribeiro
 De Arrascaeta

 Atacantes
 Gabi
 Pedro
 Everton Cebolinha
 Marinho
 Matheus França

 Declaração de Rodrygo, do Real Madrid
Em entrevista após a vitória do  sobre o  por 4–1, na semifinal da competição, o atacante Rodrygo declarou que sabia que seria difícil para o Flamengo vencer o .

 Mudança do local da disputa do terceiro lugar
Em 9 de fevereiro, a FIFA anunciou a mudança do local da disputa do terceiro lugar, por meio de comunicação oficial e alegou que a decisão foi tomada pelo Marrocos. Originalmente, a partida estava marcada para o estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat e foi alterado para o local onde o Rubro-Negro disputou a partida da semifinal, em Tânger. A indefinição desagradou o clube, em função da logística de deslocamento da equipe. Além disso, os torcedores que pagaram ingresso para assistir as duas partidas — semifinal e decisão/terceiro lugar — sofreram por terem se programado para ficar em Rabat. Em função da mudança, o Marrocos ajudará no deslocamento dos torcedores.

 Abandono pela CBF e CONMEBOL
O Flamengo se sentiu abandonado pela Confederação Brasileira (CBF) e pela Confederação Sul-Americana (CONMEBOL). Nenhum dos presidentes das duas Confederação esteve presente na partida semifinal disputada pelo Rubro-Negro — a derrota pelo por 4–2 para o Al-Hilal, da Arábia Saudita. O Governo Federal também não enviou representante oficial para a partida. Ao contrário da Arábia Saudita, que marcou sua presença macica, principalmente por ser a patrocinadora principal do evento — que estampou o slogan "Visit Arabia" (ou "Visite a Arábia", em português) nas placas de publicidade e backdrops das entrevistas em todos os jogos.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, em 17 de janeiro, garantiu que estaria presente no Mundial, mas preferiu — segundo a assessoria da entidade — permanecer no Brasil, cuidando da organização do Campeonato Brasileiro, já que uma Assembleia Geral precisa ser realizada em, no máximo, até 60 dias antes do início da competição.

A CONMEBOL foi contatada para comentar a ausência na competição, mas não se manifestou sobre o assunto.

 Nova declaração de Rodrygo
Em 11 de fevereiro, o atacante Rodrygo, em nova entrevista antes da partida final da competição, afirmou que foi mal interpretado na declaração sobre o Flamengo.

 Premiação recebida pelo terceiro lugar
O Rubro-Negro recebeu 2,5 milhões de dólares ou cerca de 12 milhões de reais pela conquista do terceiro lugar na competição — com a vitória sobre o Al-Ahly por 4–2, em Tânger. O valor é a metade do valor recebido pelo campeão, , que foi de cinco milhões de dólares ou 25 milhões de reais. Além da premiação da FIFA, o clube também não vai receber os cinco milhões de dólares — outros 25 milhões de reais — prometidos pela CONMEBOL caso o Flamengo, representante da entidade, tivesse conquistado o título.

Recopa Sul-Americana 
 Divulgação das datas
Em 19 de dezembro de 2022, a Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) anunciou a mudança das datas da competição em função da divulgação do calendário da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, já que o Flamengo participará das duas competições. Prevista para ocorrer entre 8 e 15 de fevereiro, foi remarcada para 22 de fevereiro (no Equador) e 1 de março (no Rio de Janeiro).

 Alteração das datas
Em 21 de dezembro de 2022, a CONMEBOL divulgou uma nova alteração nas datas das partidas. As partidas que aconteceriam em 22 de fevereiro e 1 de março foram remarcadas para 21 e 28 de fevereiro, mas agora com os horários definidos:  e , respectivamente.

 Relacionados para primeira partida
O Flamengo, em 19 de fevereiro, divulgou a lista de relacionados e, portanto, os jogadores que viajam para a primeira partida da decisão da Recopa. As principais ausências são do volante Gerson — com dores no tornozelo direito — e do atacante Marinho — com dores na coxa esquerda. Bruno Henrique, Filipe Luís, Hugo Souza e Léo Pereira já estavam no departamento médico e, de certa forma, não foram surpresas por não estarem na relação. Pelo lado positivo, os destaques foram a presença de Lorran — de apenas 16 anos — e Matheus Gonçalves — autor do primeiro gol na vitória contra o Resende, pela sétima rodada do Carioca, disputada, em 18 de janeiro.

A delegação chegou ao aeroporto Internacional Tom Jobim por volta de 16 horas para embarque para Quito, no Equador, em voo fretado, com duração de pouco mais de cinco horas e o desembarque deverá ser por volta das 20 horas e 45 minutos (horário local do Equador). A equipe fará um treinamento, na tarde do dia seguinte, 20 de fevereiro, no estádio Olímpico Atahualpa.

Os relacionados:

 Ayrton Lucas
 Cleiton
 David Luiz
 De Arrascaeta
 Erick
 Éverton Ribeiro
 Everton Cebolinha
 Fabrício Bruno
 Guillermo Varela
 Gabi
 Igor Jesus
 Kauã
 Lorran
 Mateusão
 Matheus Cunha
 Matheus França
 Matheus Gonçalves
 Matheuzinho
 Pablo
 Pedro
 Rodrigo Caio
 Santos
 Thiago Maia
 Vidal 
 Werton

 Premiação
A premiação da Recopa Sul-Americana, aumentou, em relação ao valor pago na edição de 2022, para 1,8 milhão de dólares ao vencedor e 900 mil ao vice-campeão. O aumento não é tão significativo — cerca de 2,4 por cento — mas houve uma valorização financeira nas competições entre clubes, pela CONMEBOL, nesta temporada.

 Relacionados para partida decisiva
Em 28 de fevereiro, o Flamengo divulgou lista com 25 atletas relacionados para a segunda e decisiva partida da Competição. O volante Erick Pulgar sofreu fratura na base do quinto metatarso do pé direito — na partida contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca, em 25 de fevereiro — e está fora do confronto. Por outro lado, Gerson está recuperado das dores no tornozelo esquerdo e está de volta.

Os relacionados:

 Ayrton Lucas
 Cleiton
 David Luiz
 De Arrascaeta
 Éverton Ribeiro
 Everton Cebolinha
 Fabrício Bruno
 Guillermo Varela
 Gabi
 Gerson
 Hugo Souza
 Igor Jesus
 Lorran
 Marinho
 Mateusão
 Matheus Cunha
 Matheus França
 Matheus Gonçalves
 Matheuzinho
 Pablo
 Pedro
 Rodrigo Caio
 Santos
 Thiago Maia
 Vidal

Copa Libertadores

Fase de grupos

Supercopa do Brasil 
 Data, horário e sede
Em 11 de janeiro, a CBF anunciou que a disputa da competição acontecerá em 28 de janeiro, um sábado, no BRB Arena, em Brasília, às 16:30 horas (horário de Brasília), em comum acordo com os clubes. A CBF tinha propostas de outras cidades do Brasil e do exterior, mas acabou optando por Brasília. O valor da premiação — que na edição anterior foi de cinco milhões de reais para o campeão e dois milhões para o vice — ainda não foi divulgada.

 Novo uniforme 1
O Flamengo fará a estreia do novo uniforme número 1 na partida da competição, após a autorização concedida pela CBF. Mesmo sendo visitante — por ser o campeão da Copa do Brasil — o Rubro-Negro não precisará atuar de uniforme branco ou seu segundo uniforme. A nova camisa será lançada, na Sede da Gávea, em 26 de janeiro. Antes da autorização da CBF, a nova camisa só faria a estreia na semifinal da Copa do Mundo, quando o clube seria o mandante da partida.

 Palmeiras de uniforme novo
O  também vai estrear o seu uniforme número 1 para a temporada de 2023 na partida contra o Flamengo. Os novos uniformes foram apresentados pelo clube, em 27 de janeiro, véspera da partida da Competição. A nova camisa principal foi inspirada na camisa de 1973, ano que o clube conquistou o Campeonato Brasileiro, mas as camisas fazem homenagem às chamadas "Primeira Academia" e "Segunda Academia", equipes que marcaram época nas décadas de 1960 e 1970. Desta forma, consolidam a "Terceira Academia", associada ao momento atual do clube.

 Lista de relacionados
Em 27 de janeiro, o Rubro-Negro divulgou a lista dos futebolistas relacionados para a partida. Na lista estão incluídos alguns nomes que ainda estão no Departamento Médico, como Bruno Henrique e Victor Hugo. A lista divulgada:

 Ayrton Lucas
 Bruno Henrique
 David Luiz
 De Arrascaeta
 Éverton Ribeiro
 Erick
 Everton Cebolinha
 Fabrício Bruno
 Filipe Luís
 Guillermo Varela
 Gabi
 Gerson
 Hugo Souza
 Leo Pereira
 Marinho
 Mateusão
 Matheus Cunha
 Matheus França
 Matheuzinho
 Pablo
 Pedro
 Rodrigo Caio
 Santos
 Thiago Maia
 Victor Hugo
 Vidal 

 Premiação
No dia anterior a realização da Supercopa, a CBF anunciou os valores a serem pagos de premiação da competição. O vencedor receberá 10 milhões de reais e o vice-campeão, 5 milhões. O valor da premiação deste ano é maior que o dobro da premiação da edição anterior e, portanto, o maior já pago na história da competição. A CONMEBOL entrará com um reconhecimento financeiro de um milhão de reais ou cerca de 5 milhões de reais ao vencedor, já incluso no valor do prêmio.

 Análise do VAR
A CBF divulgou, no dia seguinte a partida entre Flamengo e Palmeiras, o áudio e o vídeo da análise do árbitro assistente de vídeo (VAR) do quarto gol do Palmeiras marcado por Gabriel Menino, aos 73 minutos de partida. O árbitro de campo, Wilton Pereira Sampaio, validou o gol. As análises realizadas pelo VAR, referendaram a validade do gol, após a percepção de que Mayke, em situação de impedimento, não atrapalhou o goleiro rubro-negro, Santos, no lance.

Sálvio Spínola, ex-árbitro e comentarista de arbitragem da TV Globo — que transmitiu a partida em rede aberta — na "Central da Apito", considerou o gol irregular, já que, na visão dele, o atleta do Palmeiras atrapalhou o goleiro adversário.

 Pedido de afastamento dos árbitros
Em 30 de janeiro, o Flamengo enviou à CBF um ofício solicitando que os árbitros que atuaram na partida da Supercopa sejam afastados. Obviamente, a principal reclamação é sobre o quarto e último gol do Palmeiras, de Gabriel Menino, considerando que o gol foi irregular e deveria ter sido anulado por conta da posição de impedimento do lateral Mayke. O clube sugere que os árbitros Wilton Pereira Sampaio — árbitro de campo — e Rodrigo D'Alonso Ferreira — responsável pelo VAR — sejam afastados e passem por período de reciclagem.

 Arquivamento da denúncia contra os árbitro
Em 27 de fevereiro, a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) arquivou a denúncia contra os árbitros Wilton Pereira Sampaio e Rodrigo D'Alonso Ferreira feita pelo Flamengo. A Procuradoria descartou infrações dos árbitros mesmo que "ainda que tenha ocorrido o suposto erro de intepretação de lance ou protocolo do VAR", segundo a decisão. Desta forma, erros de interpretação, ou seja, falhas técnicas, não são competência do STJD. Assim, sequer haverá julgamento no Tribunal.

Campeonato Brasileiro

Copa do Brasil

Campeonato Carioca 
 Selecionado para a estreia
A estreia do Flamengo, no Carioca, acontece em 12 de janeiro, 21:30 horas, contra o , no Maracanã. Os selecionado pelo treinador interino Mario Jorge — o treinador Vítor Pereira continua o trabalho com a equipe principal — são:

 André
 Caio Barone
 Cleiton
 Daniel Sales
 Diegão
 Dyego Alves
 Evertton Araujo
 Igor Jesus
 Lorran
 Marcos Paulo
 Mateusão
 Matheus Cunha
 Matheus França
 Noga
 Petterson
 Ramon
 Thiaguinho
 Victor Hugo
 Werton
 Wesley
 Weverson

Em destaque os atletas que devem iniciar a partida, já que também começaram o jogo-treino contra o , em 8 de janeiro, que terminou com o empate em 1–1.

 Partida contra o Bangu – Lorran e Rodrigo Caio
Na quarta rodada, contra o  — em 24 de janeiro, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda — o treinador Vítor Pereira optou por manter o time principal em trabalho para a partida da Supercopa do Brasil, contra o . Desta forma, a equipe de "garotos", mais uma vez, ficará sob o comando do treinador Mario Jorge.

Entretanto, os fatos principais ficarão pela presença do atacante Lorran — de 16 anos e multa rescisória avaliada em mais de 280 milhões de reais, que fez sua estreia profissional aos 41 minutos da partida contra o , no Carioca deste ano — e o retorno do zagueiro Rodrigo Caio — que não disputa uma partida desde o jogo contra o , em 10 de julho de 2022, quando se lesionou.

 Partida contra o Boavista
Na última partida antes do embarque para a Copa do Mundo, válida pela sexta rodada do Carioca, contra o , no Maracanã, segundo o treinador Vítor Pereira, será com a mesma estratégia usada antes da partida contra o Palmeiras pela Supercopa do Brasil, ou seja, um misto de titulares e reservas. Como o Rubro-Negro só fará a estreia, em 7 de fevereiro, seriam nove dias sem jogar. Com esta estratégia, a equipe principal — ou parte dela — ficará seis dias sem atuar.

 Primeiro clássico
O primeiro clássico disputado pelo Flamengo no Campeonato Carioca será valido pela nova rodada e acontecerá, em 25 de fevereiro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Como a prioridade é a partida de volta da Recopa Sul-Americana — que acontecerá na terça-feira, 28 de fevereiro — o time jogará sem os "titulares", que foram poupados. Os relacionados para o primeiro "Clássico da Rivalidade" do ano:

 André
 Cleiton
 Daniel Sales
 Darlan
 Diegão
 Dyego Alves
 Erick
 Everton Cebolinha
 Evertton Araujo
 Igor Jesus
 Jean Carlos
 Kauã
 Lorran
 Marcos Paulo
 Marinho
 Mateusão
 Matheus Cunha
 Matheus França
 Matheus Gonçalves
 Matheuzinho
 Pablo
 Pedrinho
 Rodrigo Caio
 Rodriguinho
 Werton

Mortes

Outros

Multa à Vidal 

O volante Arturo Vidal foi multado pelo Flamengo, em 6 de fevereiro, pelos atos de indisciplina na semana anterior.

A primeira situação aconteceu, em 1 de fevereiro, durante uma live, quando disse que "se o  quisesse ser campeão da Libertadores, teria de buscá-lo no Rio".

A outra situação aconteceu quase no término da vitória sobre o  por 1–0, pelo Campeonato Carioca, ainda em 1 de fevereiro. A câmera da BandSports — responsável pela transmissão da partida em TV aberta — flagrou o momento em que o atleta arremessou chuteiras no banco de reservas, aos 35 minutos do segundo tempo, quando o treinador efetuou as últimas alterações na equipe e, portanto, o futebolista não entraria em campo.

O clube não divulgou o valor da multa aplicada nos vencimentos de Vidal, mas os dirigentes do departamento de futebol deixaram claro que novas atitudes semelhantes não serão toleradas. A multa, em termos financeiros, pouco importa ao atleta — que já conquistou a independência financeira durante a trajetória vitoriosa no futebol europeu — mas tem objetivo "didático", inclusive foi discutida a possibilidade de cortá-lo da viagem ao Marrocos, mas, como o chileno fez manifestações públicas de desculpas, a questão foi encerrada.

Novo ônibus da temporada 
Em 17 de fevereiro, o Flamengo apresentou o novo ônibus que será utilizado pelo elenco profissional e a comissão técnica durante a temporada de 2023. O design foi inspirado nas raízes históricas, na bandeira e na torcida. O ônibus é maior que o anterior e tem 62 lugares, sendo 48 assentos semileitos e 12 poltronas leito. A estreia será, em 18 de fevereiro, na partida contra o , em Volta Redonda.

Treinadores

Vítor Pereira 

 Anúncio do acordo
Em 13 de dezembro, o clube anunciou o acordo para que o treinador português Vítor Pereira assuma o comando técnico da equipe na temporada de 2023. Como o técnico ainda possuia, à época, contrato vigente com o , a assinatura do contrato está prevista para janeiro de 2023.

O técnico deixou o comando do Corinthians após o fim do Campeonato Brasileiro de 2022, sob a alegação de problemas familiares e, assim, impossibilitando a permanência no Brasil. Mesmo assim, assinou o acordo com o Flamengo. Em função disso, o Rubro-Negro tratou o caso com muito cuidado. Institucionalmente, o clube paulista não se manifestou sobre a questão, apenas o diretor jurídico, Herói Vicente, que fez uma postagem no Twitter.

 Chegada ao Rio de Janeiro
O treinador Vítor Pereira desembarcou no Rio de Janeiro, em 2 de janeiro, 6h20 da manhã, e foi para o hotel onde ficará nos primeiros dias antes de ir para o Ninho do Urubu.

 Início dos trabalhos
Em 2 de janeiro — após o desembarque e café da manhã com Marcos Braz e Bruno Spindel — foi diretamente para o Ninho do Urubu onde fez longo tour, antes de comandar um treino com muita intensidade. Deixou o CT do Flamengo por volta de 20 horas, após diversas reuniões, sendo 14 horas de imersão no ambiente de trabalho.

Estatísticas 

 Última atualização em 15 de março.

Mario Jorge (interino) 
 Início do Carioca
Em 4 de janeiro, o Flamengo anunciou que o treinador Mario Jorge, que comandava a equipe que disputava a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023, retornaria ao Rio de Janeiro para preparar a equipe Sub-20 para o início do Campeonato Carioca. O auxiliar técnico Marcio Torres permaneceu, em Jaú, para a continuidade da disputa da competição.

 Partida contra o Bangu
Na partida contra o , em 24 de janeiro — válida pela quarta rodada do Carioca — o treinador Vítor Pereira optou por permanecer no Rio de Janeiro com o time principal em preparação para a partida da Supercopa do Brasil, contra o . Assim, o treinador Mario Jorge, mais uma vez, comandou a equipe de "garotos" — e a reestreia do zagueiro Rodrigo Caio, que não disputava uma partida desde 10 de julho de 2022, quando se lesionou — no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Estatísticas 

 Última atualização em 25 de janeiro.

Rui Quinta (interino) 
 Clássico contra o Botafogo
No clássico contra o Botafogo, em 25 de fevereiro — válida pela nona rodada do Carioca — o treinador Vítor Pereira alterou o planejamento, não viajou para Brasília e permaneceu no Rio de Janeiro. Como o mister fez uma atividade, pela manhã, com a equipe principal, a viagem ficou comprometida em função do deslocamento e do carnaval na cidade. Por isso, o auxiliar Rui Quinta — que já estava na capital brasileira com o grupo escalado para o jogo — foi designado para ser o comandante da equipe na partida.

Estatísticas 

 Última atualização em 26 de fevereiro.

Competições

Copa do Mundo de 2022 

 Semifinal

 Disputa do terceiro lugar

Recopa Sul-Americana

Copa Libertadores da América

Fase de grupos

Supercopa do Brasil

Campeonato Brasileiro

Classificação

Desempenho em cada rodada

Primeiro turno 
Fonte:

Segundo turno 
Fonte:

Copa do Brasil

Campeonato Carioca

Fase de grupos (Taça Guanabara)

Tabela

Partidas 
Fonte:

Fase final

Semifinais 
Fonte:

Final 
Fonte:

Campanha

Partidas 
O clube disputou 17 partidas, sendo seis como mandante, sete como visitante e quatro clássicos. Foram 10 vitórias, dois empates e cinco derrotas. A equipe marcou 32 gols e sofreu 18, com saldo de 14 gols e um aproveitamento de 62,7 por cento.
 Legenda:  Vitória —  Empate —  Derrota —  Clássico
 Última atualização em 15 de março.

Última partida

Próxima partida

Mês a mês

Estádios

Gols e pênaltis

Gols marcados 
A artilharia da temporada:

 GC. 
 Em itálico os futebolistas que deixaram o clube durante a temporada
  Os melhores, em cada critério, dentro desta lista (considerando um mínimo de cinco partidas disputadas)
 Última atualização em 15 de março.

Doblete 
Estes foram os dobletes do Flamengo:

 Última atualização em 15 de março.

Hat-trick 
Estes foram os hat-tricks do Flamengo:

 Última atualização em 15 de março.

Gols sofridos 
Estes foram os gols sofridos pelo Flamengo:

 Em itálico os futebolistas que deixaram o clube durante a temporada
  Os "piores", em cada critério, dentro desta lista (considerando um mínimo de cinco partidas disputadas)
 Última atualização em 15 de março.

Gols contra 
Estes foram os gols contra feitos pelos futebolistas do Flamengo:

 Última atualização em 15 de março.

Pênaltis cometidos 
Estes foram os pênaltis cometidos por futebolistas do Flamengo:

 Última atualização em 15 de março.

Pênaltis sofridos 
Estes foram os pênaltis a favor do Flamengo:

 Última atualização em 15 de março.

Cartões 
Os cartões vermelhos e amarelos recebidos durante a temporada:

 Em itálico os futebolistas/membros da comissão técnica que deixaram o clube durante a temporada
 Última atualização em 15 de março.

Cartões vermelhos 

 Última atualização em 15 de março.

Cartões amarelos 

 Última atualização em 15 de março.

Ranking

CONMEBOL 
Este é o ranqueamento conforme a Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL):

 Última atualização em 16 de dezembro de 2022.

CBF 
Este é o ranqueamento conforme a Confederação Brasileira de Futebol (CBF):

 Última atualização em 16 de dezembro de 2022.

Ligações externas 
 

 
Temporada 2023
Futebol de 2023 no Rio de Janeiro
Flamengo